Марокин де Абахо има више значења:

 Марокин де Абахо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Марокин де Абахо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику